Митрохово — название населённых пунктов.

Россия 
 Митрохово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Митрохово — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.